La penetración es el acto de introducir un elemento dentro de otro elemento. 

Penetración puede referirse a:
Penetración sexual o coito.
Penetración de mercado, en términos de marketing, la penetración hace referencia a las estrategias que podemos utilizar para incrementar las ventas con los clientes y productos actuales.
En otros términos la penetración se produce por medio de máquinas (taladradora) en grandes o pequeñas superficies, también por fluidos en otros fluidos o elementos sólidos.